Rec peut désigner :

 REC, Thandalam, Chennai, une école d'ingénieurs dans le Tamil Nadu (Inde).
 Rec, un manga et anime japonais.
 Rec, une série de films d'horreur espagnols :
 Rec, sorti en 2007 ;
 Rec 2, sorti en 2009 ;
 Rec 3 Génesis, sorti en 2012 ;
 Rec 4, sorti en 2014.

 Abréviation de plusieurs unités de Légion étrangère (par exemple le  REC)

 REC, le code IATA pour l'aéroport international de Recife, au Brésil
 REC, les Rencontres de l'Esprit Critique, évènement autour de la culture scientifique
 REC, l'abréviation du Rennes Étudiants Club rugby, couramment abrégé en REC Rugby, club français de rugby à XV
 REC, l'abréviation du Rugby Épernay Champagne, club français de rugby à XV
 Rec, le surnom du Recration Ground, le stade du club anglais de rugby à XV de Bath Rugby
 REC, l'étiquette abrégée du parti politique Reconquête, aux élections législatives françaises de 2022

Autres 
 Rec TV, une chaîne de télévision chilienne.
 Rec Room, jeu de réalité virtuelle de Microsoft Windows en 2016, sur PlayStation 4 en 2017, sur Xbox en 2020.